Az alábbi lista a jelenleg forgalomban lévő 195 hivatalos és nem hivatalos pénznemet, valutát tartalmazza, melyek 193 ENSZ-tagállam, egy ENSZ-megfigyelő állam, három részben elismert szuverén állam, hat el nem ismert ország és 32 függő terület fizetőeszközeként szolgálnak. A függő területek nevét dőlt, a nem vagy csak részben elismert országok nevét pedig félkövér betűtípus emeli ki. Az alant felsorolt függő területek mindegyike más fizetőeszközt (is) használ, mint a szuverén állam, amelyhez tartoznak.

Pénznemek listája
<onlyinclude>

Kapcsolódó szócikkek 
ISO 4217. (A pénznemek kódjai.)

Megjegyzések

Hivatkozások

További információk
Currencies of the World
Travelex Country and Currency Guide
xe.com
Currency Symbols - Unicode Consortium

Numizmatika